Clementine har flere betydninger:

Clementine (rumsonde)
Clemens (eller Klemens) – den danske udgave af det latinske navn.